Ламармора () — фамилия.

Известные носители:
 Ламармора, Александр (1799—1855) — итальянский военачальник.
 Ламармора, Альфонсо Ферреро (1804—1878) — его брат, итальянский военный и государственный деятель.